2. ŽNL Karlovačka predstavlja 6. stupanj nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. Prvoplasirani klub prelazi u viši rang - 1. ŽNL Karlovačku, dok iz lige nitko nije ispadao.

Tabela

Strijelci 
 19 - Filip Andrić (NK Barilović)
 18 - Tihomir Trgovičić (NK Barilović)
 17 - Ivan Mravunac (NK Šišljavić)
 16 - Miroslav Radović (NK Tuškani)
 13 - Davor Okičić (NK Kupa Donje Mekušje)

Bilješke 
NK Barilović je kažnjen oduzimanjem 3 boda
NK Tuškani su kažnjeni oduzimanjem 3 boda
NK Josipdol je kažnjen oduzimanjem 3 boda
NK Eugen Kvaternik Rakovica je kažnjen oduzimanjem 6 bodova

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 
 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 304

1996-97
karlovačka-2